Hexabothrium är ett släkte av plattmaskar. Hexabothrium ingår i familjen Hexabothriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Hexabothrium